Finders Keepers kan verwijzen naar:

Finders Keepers (1984), een Amerikaanse filmkomedie uit 1984 onder regie van Richard Lester
Finders Keepers (2014), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014 onder regie van Alexander Yellen
Finders Keepers (ER), een aflevering van de televisieserie ER